BernArena steht für:

 eine ehemalige Bezeichnung der PostFinance-Arena, eine Eissporthalle in Bern
 ein nach der Eissporthalle benanntes Quartier, siehe BernArena (Berner Quartier)